Fabius – forma latina del nome proprio di persona italiano maschile Fabio
 Fabius – nome tipico dei membri della Gens Fabia, una gens romana
 Laurent Fabius – politico francese

Geografia
Stati Uniti d'America
 Fabius – township della Contea di St. Joseph, 
 Fabius – città della Contea di Onondaga, New York
 Fabius – villaggio della Contea di Onondaga, New York